Shan steht für:
 Shan, eine Ethnie, die größte nationale Minderheit Myanmars
 Shan (Sprache), ihre gleichnamige Muttersprache 
 Shan-Staat eine der vierzehn Verwaltungseinheiten in Myanmar.
 Federated Shan States, war ein Zusammenschluss von 33 ehemals selbstständigen Shan-Fürstentümern bis 1959
 Chin-Shan, ein Kernkraftwerk in Taiwan
 den Kreis Shan (单县) der bezirksfreien Stadt Heze in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Shan (Heze)

Teil eines Personennamens:
 Liu Shan (207–271), von 223 bis 263 als zweiter und letzter Kaiser der Dynastie Shu Han
 Michael Fu Tie-shan (1931–2007), Bischof von Peking der chinesischen Staatskirche 
 Shan Tao (205–283), chinesischer Gelehrter

Künstlername:
 MC Shan, US-amerikanischer Rapper und Musikproduzent

Familienname:
 Darren Shan, irisch-britischer Fantasy- und Kinderbuchautor
 Shan Fan (* 1959), deutsch-chinesischer Künstler
 Paul Shan Kuo-hsi (1923–2012), Bischof von Kaohsiung auf Taiwan
 Shan Sa (* 1972), chinesisch-französische Schriftstellerin
 Shan Xiaona (* 1983), deutsche Tischtennisspielerin